Медзев — місто в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Вишни Медзев — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.